Lattimer ist der Nachname von:
James Lattimer (* 1950), US-amerikanischer Physiker
John K. Lattimer (1914–2007), US-amerikanischer Mediziner